Tannenmühle steht für:
 Schloss Tannenmühle, Altlengbach, Österreich
 Tannenmühle (Teunz), Bayern
 Tannenmühle (Erlbach), Sachsen
Siehe auch:
 Tannmühl
 Thannmühle